Nationalsozialistisches Fliegerkorps – organizzazione paramilitare del partito nazista.
 Fliegerkorps – tipo di unità militare della Luftwaffe, l'aeronautica militare della Germania nazista.